

Miejscowości w Polsce 

 Bronisławowo – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Sadlinki

Miejscowości na Białorusi 

 Bronisławowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.